

Prénom 
Christian est un prénom. Sa fête est le .

Saints et bienheureux chrétiens 
Voir Saints et bienheureux chrétiens.

Patronyme 

 Adolf Christian (1934-1999), coureur cycliste autrichien ;
 Charlie Christian (1916-1942), guitariste de jazz américain ;
 Clare Christian (née en 1945), femme politique de l'île de Man ;
 Edward Christian, gouverneur de l'île de Man ;
 Eva Christian (1937- ), une actrice allemande ;
 Ève Christian (1962- ), une météorologue canadienne ;
 Dave Christian (né en 1959), joueur américain de hockey sur glace ;
  ;
 Gordon Christian (1927-2017), joueur américain de hockey sur glace ;
 Justin Christian (né en 1980), joueur de baseball américain ;
 Kaitlyn Christian (née en 1992), joueuse de tennis américaine ;
 Mark Christian (né en 1990), coureur cycliste britannique ;
 Matija Christian, homme politique du début du  en Slovénie, maire de Ljubljana de 1726 à 1738. 
 Paulette Christian (1927-1967), actrice argentine ; 
  ;
 William Christian (1608-1663), homme politique mannois ;
 William Christian (né en 1938), joueur américain de hockey sur glace.

Nom de scène 
Christian peut désigner :
 Christian (1821-1899), comédien et chanteur d'opérette français ;
 Christian (1973-), catcheur canadien ;
 Christian (1975-), Christian Corrêa Dionisio, footballeur brésilien ;
 Christian (2000-), Christian Roberto Alves Cardoso, footballeur brésilien ;
 Léon Christian (nom de scène de Léon Israel Espir) (1859-1913), directeur de théâtre français ; 
 Linda Christian (1923-2011), actrice d'origine mexicaine.

Toponymes 

 Christian, cours d'eau d'Alaska, affluent du fleuve Yukon ;
 Fort Christian, fort danois construit à Charlotte Amalie, dans le territoire des îles Vierges des États-Unis.

Œuvres 

 Christian, film de Gabriel Axel sorti en 1991 ;
 Christian, film d'Élisabeth Löchen sorti en 2007.

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme